Стефан Урош:
 Стефан Урош I (Урош Великий; ок. 1229—1277) — король Сербии (1243—1273) из династии Неманичей. 
 Стефан Урош II Милутин (ок. 1253—1321) — король Сербии из династии Неманичей.
 Стефан Урош III (Стефан Дечанский; ум. 1331) — король Сербии из династии Неманичей.
 Стефан Урош IV Душан (Душан Сильный; ум. 1355) — сербский король из рода Неманичей, царь сербов и греков, создатель Сербского царства.
 Стефан Урош V (Урош Слабый; 1336—1371) — сын и наследник царя Стефана Душана.